En physique, la théorie des champs peut désigner la relativité générale (dont les champs sont les champs de gravitation et les champs électromagnétiques) ou la théorie quantique des champs (qui unifie la relativité restreinte et la physique quantique).

Article connexe 
 Lagrangien (théorie des champs)

Notes et références 

Concept en physique